Der Name Wettingen bezeichnet:

 Wettingen, Gemeinde im Kanton Aargau in der Schweiz
 das 1841 säkularisierte Kloster Wettingen auf dem Gebiet dieser Gemeinde
 die als Ersatz bei Bregenz in Österreich gegründete Territorialabtei Wettingen-Mehrerau
 Wettingen (Nerenstetten), Ortsteil der Gemeinde Nerenstetten im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg